Un destroyer (contre-torpilleur en français) est un navire de guerre. Ce terme fait également référence à :

Militaire 
 Le Tank Destroyer, autre dénomination du M10 Wolverine.

Musique 
 Destroyer, un groupe de pop rock canadien ;
 Destroyer, le  studio de Kiss ;

Fiction 
 Destroyer est un film américain réalisé par William A. Seiter, sorti en 1943 ;
  est un film américain réalisé par Robert Kirk, sorti en 1988 ;
 Destroyer est un film américain réalisé par Karyn Kusama, sorti en 2018 ;
 The Destroyer est le titre original de la série de livres L'Implacable, créée par Richard Sapir et Warren Murphy ;
 Sutekh the Destroyer est un ennemi du Doctor Who ;
 Le Destroyer Stellaire est un vaisseau dans les films de Star Wars ;

Comics 
 Le Destroyer est un super-vilain des comics Marvel ;
 Drax the Destroyer est un super-héros des comics Marvel.

Jeux 
 Destroyer, jeu vidéo de simulation de combat naval publié par Epyx en 1986.